Помракуше или ширококљунке (-{Caprimulgiformes}-) су ред птица, које у већини случајева воде ноћни начин живота на шта указује и њихов изглед. Реду припадају четири, а према неким ауторима пет породица. Распрострањене су по читавом свету, осим у поларним крајевима. У средњој Европи живе само две врсте: легањ (-{Caprimulgus europaeus}-) и црвеноврати легањ (-{Caprimulgus ruficollis}-). Имају дуга крила и добри су летачи. Све врсте се хране инсектима, са јединим изузетком врсте уљашица, која је једина ноћна птица и храни се искључиво плодовима.

Карактеристике 
Маса им се креће од 100 до 400 грама. Глава им је крупна са крупним очима и широким кљуном. Кљун је дубоко расцепљен па могу широко да отворе уста, која су опкољена венцем чекиња. Бојом перја, које је мекано и растресито, имитирају увело лишће, јер се гнезде на тлу. Неке врсте падају у хибернацију и тада им температура тела достиже око 20 °C. Добри су летачи; крила су им дуга и заоштрена.

Ареал 
Распрострањене су по целом свету, осим на поларним областима.

Систематика

Caprimulgiformes 

Раније су сви припадници редова Apodiformes, Aegotheliformes, Nyctibiiformes, Podargiformes, и Steatornithiformes били груписани заједно са ноћних помракушама у Caprimulgiformes. Међународни орнитолошки конгрес је 2021. године редефинисао Caprimulgiformes тако да се примењује само на помракуше, при чему су Nyctibius, жабоусте, уљашице и Aegotheles поново класификоване у сопствене редове. Погледајте Strisores за више информација о споровима око таксономије Caprimulgiformes. Филогенетском анализом утврђено је да су припадници изумрле породице Archaeotrogonidae, познате из еоцена и олигоцена Европе, најближи познати сродници помракуша.

Caprimulgidae 

Традиционално, ноћни јастребови су подељени у две потфамилије - Caprimulginae, или типичне помракуше са 79 познатих врста, и Chordeilinae, или ноћне јастребове из Новог света, са 10 познатих врста. Групе су сличне у већини аспеката, али типичне помракуше имају рикталне чекиње, дуже кљунове и мекше перје. Њихово меко перје је загонетно обојено да подсећа на кору или лишће, а неке врсте, неуобичајено за птице, седе дуж гране, а не преко ње, што помаже да се прикрију током дана. Подфамилије ноћних помракуша имају сличне карактеристике, укључујући мала стопала, мало корисна за ходање и дуга, шиљата крила.

Уобичајена помракуша, Phalaenoptilus nuttallii, јединствена је као птица која пролази кроз неки облик хибернације, постаје укочена и са знатно сниженом телесном температуром недељама или месецима, иако друге помракуше могу ући у стање утрнулости на краће периоде.

У свом пионирском раду на хибридизацији ДНК-ДНК, Сибли и Ахлквист су открили да је генетска разлика између ушатих и типичних помракуша, заправо већа од оне између типичних ноћних јастребова и ноћних јастребова Новог света. Сходно томе, они су ушате помракуше сврстали у посебну породицу, Eurostopodidae (9 познатих врста), али породица још увек није широко прихваћена.

Накнадни рад, како морфолошки тако и генетски, пружио је подршку за раздвајање типичних и ушатих помракуша, а неки ауторитети су усвојили ову препоруку Сибли-Ахлквиста, а такође и далекосежнију да групишу све сове (традиционално Strigiformes) заједно у Caprimulgiformes. Доњи списак задржава ортодокснији распоред, али препознаје ушасте помракуше као посебну групу. За више детаља и алтернативну шему класификације погледајте  Caprimulgiformes и Сибли-Ахлквистову таксономију.

 †Ventivorus Mourer-Chauviré 1988
 Потпородица Eurostopodinae
 Род Eurostopodus (7 врсте)
 Род Lyncornis (2 врсте)
 Потпородица Caprimulginae (типске помракуше)
 Род Gactornis – обојене помракуше
 Род Nyctipolus – (2 врсте)
 Род Nyctidromus – (2 врсте)
 Род Hydropsalis – (4 врсте)
 Род Siphonorhis – (2 врсте)
 Род Nyctiphrynus – (4 врсте)
 Род Phalaenoptilus – обична помракуша
 Род Antrostomus – (12 врсте)
 Род Caprimulgus – (40 врсте, укључујући европску помракушу)
 Род Setopagis – (4 врсте) 
 Род Uropsalis – (2 врсте)
 Род Macropsalis – 
 Род Eleothreptus – (2 врсте)
 Род Systellura – (2 врсте)
 Потпородица Chordeilinae (ноћни јастрев)
 Род Chordeiles (6 врста; укључује Podager)
 Род Nyctiprogne (2 врсте)
 Род Lurocalis (2 врсте)

Такође погледајте списак помвракуша, сортираних по уобичајеним и биномним именима.

Распрострањеност и станиште 

Помракуше насељавају све континенте осим Антарктика, као и неке групе острва као што су Мадагаскар, Сејшели, Нова Каледонија и острва Кариба. Оне не живе у изузетно сушним пустињским регионима. Помракуше могу заузети све надморске висине од нивоа мора до , а бројне врсте су планински специјалисти. Помракуше заузимају широк спектар станишта, од пустиња до прашума, али су најчешће на отвореном са мало вегетације. Ноћни јастребови су ограничени на Нови свет, а ушате помракуше на Азију и Аустралију.

Бројне врсте предузимају миграције, иако тајна природа породице може објаснити непотпуно разумевање њихових миграторних навика. Врсте које живе на крајњем северу, као што су европске помракуше или обични ноћни јастреб, мигрирају на југ са почетком зиме. Геолокатори постављени на европске помракуше у јужној Енглеској открили су да су презимиле на југу Демократске Републике Конго. Друге врсте врше краће миграције.

Очување и статус 
Some species of nightjars are threatened with extinction. Road-kills of this species by cars are thought to be a major cause of mortality for many members of the family because of their habit of resting and roosting on roads.

They also usually nest on the ground, laying one or two patterned eggs directly onto bare ground. Nightjars possibly move their eggs and chicks from the nesting site in the event of danger by carrying them in their mouths. This suggestion has been repeated many times in ornithology books, but surveys of nightjar research have found very little evidence to support this idea.

Developing conservation strategies for some species presents a particular challenge in that scientists do not have enough data to determine whether or not a species is endangered due to the difficulty in locating, identifying, and/or categorizing their limited number (e.g. 10,000) known to exist, a good example being the Vaurie's nightjar in China's south-western Xinjiang Province (as seen only once in-hand). Surveys in the 1970s and 1990s failed to find the species., implying that the species has become extinct, endangered, or found only in a few small areas.

У историји и популарној култури 

 Ноћни јастреб као име је примењивано на бројна места, ликове и објекте током историје.
 Државни надимак Небраске је некада био „Држава Бугеатер“, а њени људи су били познати као „бугеатери“ (вероватно су добили име по обичном ноћном јастребу). Атлетски тимови колеџа Небраска корнхаскерс такође су накратко били познати као бугеатери, пре него што су усвојили своје садашње име, које је усвојила и држава као целина. Полупрофесионални фудбалски тим у Небраски сада користи надимак бугеатери.
 Помракуше су истакнуте у стиховима песме Елтона Џона/Бернија Топина „Come Down in Time”: „Док је група ноћних кошуља певала неке песме неуклапано”. Стинг је у интервјуу о овој песми и о Елтону Џону рекао: „То је веома лепа песма. Волим текст. Волим Бернијеве текстове, и ух, не знам, то је само сјајна песма. То једна од оних песама које бисте волели да сте написали. Ето како су себични текстописци." ... "Обожавам ову линију: 'скуп ноћних помракуша, које певају неусаглашено', ствара веома евокативне слике".

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Nightjar videos on the Internet Bird Collection
 Nightjar sounds on xeno-canto.org